Houverath (Erkelenz), plaats in de Duitse gemeente Erkelenz.
 Houverath (Bad Münstereifel), plaats in de Duitse gemeente Bad Münstereifel.